Das Herreneinzel der US Open 2017 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidiger war Stan Wawrinka. Rafael Nadal besiegte im Finale den Südafrikaner Kevin Anderson in drei Sätzen und gewann die US Open nach 2010 und 2013 zum dritten Mal, insgesamt war es sein 16. Grand-Slam-Titel.

Qualifikation 
Die Qualifikation der US Open 2017 fand für die Herren vom 22. bis 25. August 2017 statt. Ausgespielt wurden 16 Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Dazu kamen noch zwei Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Offizielle Website (englisch)
 

Herreneinzel
2017